Westerkoog heißen: 

Ortsteile von:
Hedwigenkoog im Kreis Dithmarschen
Pellworm (Gemeinde) im Kreis Nordfriesland

Weiteres:
(Angler-) Teich Westerkoog im Pellwormer Westerkoog